

Lokalizacje

Austria 
 Finkenberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Finkenberg – dzielnica Kolonii